Cryptoserphus är ett släkte av steklar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1907. Cryptoserphus ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Svartsteklar
Cryptoserphus